Cet article présente la liste des footballeurs jouant ou ayant joué au Pau Football Club.

Joueurs du Pau Football Club 
Joueurs du Pau Football Club ayant fait au moins une apparition en match officiel avec l'équipe première.

Mise à jour : 22/01/2010

Notes et références

Annexe 

 Notes

 ↑ Nationalité sportive.
 ↑ Revenir plus haut en :a et b Compétitions officielles nationales et internationales.

Pau FC